Andrzej Kisielewicz (ur. 1949) – polski prawnik i urzędnik państwowy, dr n. prawnych sędzia NSA i członek PKW
 Andrzej Kisielewicz (ur. 1953) – polski matematyk, prof. dr hab. n. matematycznych